Myloplus är ett släkte av fiskar. Myloplus ingår i familjen Characidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Strålfeniga fiskar
Myloplus